Příjmení Polák (Poláková), Polak, Pollak, Pollák může znamenat:
známí nositelé
 Adolf Pollak von Rudin (1817–1884) – rakousko-židovský podnikatel, vynálezce krabičky zápalek 
 Alexander Pollák (1918–1991) – slovenský fotbalista
 Arnošt Polák (1923–2017) – letec, příslušník 311. československé bombardovací perutě RAF
 Braňo Polák (Branislav Polák, * 1973) – slovenský zpěvák a herec
 Emerich Polák (1901–1980) – český lékař chirurg
 František Polák – více osob (rozcestník)
 Golan Polak (* 1991) – izraelský zápasník-judista
 Harry Pollak (1923–2014) – český strojař a ekonom židovského původu, rodným jménem Jindřich Pollak
 Ivo Polák (* 1957) – český politik
Jakob Eduard Polak (1818-1891) – rakouský lékař a etnograf působící v Persii
 Jakub Polák (1952–2012) – český politický aktivista, anarchista, disident a novinář
 Jan Polák – více osob (rozcestník)
 Jaroslav A. Polák (* 1975) – český spisovatel fantasy
 Jaroslav Pollák (1947–2020) – slovenský fotbalista, československý reprezentant
 Jindřich Polák (1925–2003) – český filmový režisér
 Jiří Polák – více osob (rozcestník)
 Josef Polák – více osob (rozcestník)
 Július Polák – více osob (rozcestník)
 Karel Polák (* 1924) – český politik KSČ, za normalizace český ministr stavebnictví
 Karel Polák (herec) (1834–1906) – český herec
 Karel Polák – český motocyklový závodník
 Karol Polák – slovenský televizní komentátor a sportovní reportér
 Ľudovít Pollák (1909–?) – československý a slovenský komunistický politik
 Ľudovít Polák (* 1935) – slovenský a československý bezpartijní politik z regionu Námestovo, poslanec FS za normalizace
 Lukáš Polák (* 1977) – český violoncellista, člen Škampova kvarteta
 Martin Polák (* 1966) – český fotograf
 Matěj Milota Zdirad Polák (1788–1856) – český básník a učitel
 Michal Polák – více osob (rozcestník)
 Milan Polák (1897–1951) – slovenský a československý politik, poválečný poslanec za Demokratickou stranu, v roce 1948 spoluzakladatel Strany slovenské obrody
 Otto Polak (1839–1916) – rakouský a český politik německé národnosti
 Pavel Polák (* 1981) – český novinář a reportér, postupně zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu a České televize v Německu
 Richard Polák (* 1962) – český fotbalista
 Richard Pollak-Karlín (1867–1945) – český malíř, ezoterik a antroposof
 Robert Polák (1866–1926) – český operní pěvec a režisér opery Národního divadla
 Roman Polák – více osob (rozcestník)
 Štefan Polák († 1987) – slovenský římskokatolický kněz
 Tomáš Polák – více osob (rozcestník)
 Vladimír Polák (* 1977) – český herec
 Vojtěch Polák (* 1985) – český hokejista
 Wiktor Polak (1883–1941) – polský básník a slezský povstalec
 Zdeněk Polák (* 1985) – český fotbalista

ženský tvar s přechýlením
 Barbora Poláková (* 1983) – česká herečka a zpěvačka
 Hana Poláková (* 1988) – česká florbalistka
 Hilda Pollak-Karlín (1874–1942) – česko-rakouská malířka
 Jolana Poláková (* 1951) – česká filosofka
 Valerie Pollaková rozená Kafková (1890–1942) – sestra spisovatele Franze Kafky

četnosti
Příjmení Polák či Poláková mělo v roce 2011 v Česku 14 092 osob. Podobná příjmení Polách nebo Poláchová má 3 007 osob, Polach nebo Polachová 833 osob a Polak nebo Polaková má 151 osob.

Související články 
 Polák – jiné významy (rozcestník)
 Poláček – příjmení (rozcestník)
 Polách – příjmení (rozcestník)
 Pollack – příjmení (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení
Německá příjmení